Хардин или Эль-Хардин () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Антьокия. Входит в состав субрегиона Юго-западная Антьокия.

История 
Поселение из которого позднее вырос город было основано 23 мая 1863 года. Муниципалитет Хардин был выделен в отдельную административную единицу в 1882 году.

Географическое положение 

Город расположен в юго-западной части департамента, в гористой местности Западной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 70 километров к юго-юго-западу (SSW) от Медельина, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1816 метров над уровнем моря.
Муниципалитет Хардин граничит на севере с муниципалитетами Андес, Херико и Тамесис, на западе — с муниципалитетом Андес, на востоке — с муниципалитетом Тамесис, на юго-западе — с территорией департамента Рисаральда, на юго-востоке — с территорией департамента Кальдас. Площадь муниципалитета составляет 224 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 13 971 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 50,3 % от населения Хардина, женщины — соответственно 49,7 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 89,3 % от населения города; индейцы — 10 %; негры, мулаты и райсальцы — 0,7 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 88,4 %.

Экономика 
Основу экономики Хардина составляет сельскохозяйственное производство.
42,7 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 36,9 % — предприятия сферы обслуживания, 16,6 % — промышленные предприятия, 3,8 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Антьокия